Сарачевич (, /) — славянская фамилия. Известные носители:

 Сарачевич, Златан (род. 1956) — югославский и боснийский легкоатлет, толкатель ядра.
 Сарачевич, Златко (1961—2021) — хорватский гандболист, тренер. 
 Савва (Сарачевич) (1902—1973) — епископ Русской Православной Церкви заграницей, епископ Эдмонтонский, викарий Канадской епархии.